Мэверик (; встречаются варианты транслитерации Маверик, Мэйверик) — английское имя собственное.

Персоналии 
 Сэмюэл Огастес Маверик — американский предприниматель и политик.

Географические объекты 
 Мэверик (округ, Техас)

Произведения искусства 
 Мэверик (комикс)
 Мэверик (фильм)
 Мэверик (телесериал)

Оружие 
 AGM-65 Maverick — американская тактическая ракета
 Maverick M4A1 Carabine в серии игр Counter-Strike

См. также 
 Maverick
 Маверикс (Mavericks)